

Squadre sportive
 Gladiators Trier – squadra cestistica tedesca
 Rome Gladiators – squadra cestistica statunitense
 Kristiansand Gladiators – squadra di football americano norvegese
 Cleveland Gladiators – squadra di football americano statunitense
 Gladiators Beider Basel – squadra di football americano svizzera
 Debrecen Gladiators – squadra di football americano ungherese
 Marple Gladiators – squadra di hockey in linea statunitense
 Atlanta Gladiators – squadra di hockey su ghiaccio statunitense
 Quetta Gladiators – squadra di cricket pakistana

Altro
 The Gladiators – gruppo musicale giamaicano
 Gladiators – videogioco del 1989 per Amiga e Atari ST
 Gladiators – videogioco del 1993 per Commodore 64